In Germania:
Eurasburg – un comune del circondario di Bad Tölz-Wolfratshausen in Baviera
Eurasburg – un comune del circondario di Aichach-Friedberg in Baviera